

Onomastica
Alexandre – variante in francese del nome Alessandro

Persone
Nome
Alexandre del Belgio – membro della famiglia reale belga
Cognome
Brandy Alexandre – attrice pornografica statunitense
Jean Alexandre – calciatore haitiano
Michel Alexandre – filosofo francese